Cosmic — дебютный студийный альбом американского певца Баззи, вышедший 12 апреля 2018 года на лейбле iamcomic и Atlantic Records. Альбом был полностью спродюсирован самим Баззи в сотрудничестве с Rice N’ Peas, Dallas Caton и Thomas Eriksen.

Альбом дебютировал на 35-м месте в чарте Billboard 200 и был включен в различные международные чарты. В поддержку альбома было выпущено пять синглов, один из которых (Mine) дебютировал с 11 места в песенном чарте Billboard Hot 100, принесший широкую популярность артисту. После выпуска трех синглов «Why?», «Gone» и «Hohest», 22 марта 2018 года Баззи объявил дату выпуска своего дебютного альбома. 2 августа 2018 года он выпустил ремикс на сингл «Beautiful» в сотрудничестве с певицей Камилой Кабельо.

COSMIC дебютировал в Billboard 200 с 35 места на первой неделе после релиза. С тех пор он достиг пиковой 14 позиции в чарте. Также пластинка заняла различные места в международных чарах, в том числе под номером 65 в Великобритании, 13 место в Канаде и 14 в Дании.

Список композиций 
По данным Tidal

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания